Департамент Сан-Игнасио  () — департамент в Аргентине в составе провинции Мисьонес.

Территория — 1607 км². Население — 57728 человек. Плотность населения — 35,90 чел./км².

Административный центр — Сан-Игнасио.

География 
Департамент расположен на северо-западе провинции Мисьонес.

Департамент граничит:
на северо-востоке — с департаментом Либертадор-Хенераль-Сан-Мартин
на востоке — с департаментом Каингуас
на юго-востоке — с департаментом Обера
на юго-западе — с департаментом Канделария
на северо-западе — c Парагваем

Административное деление
Департамент включает 8 муниципалитетов:

Сан-Игнасио
Колония-Полана
Корпус
Хенераль-Уркиса
Гобернадор-Рока
Иполито-Иригоен
Хардин-Америка
Санто-Пипо

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Мисьонес